

Sigle
 ABP – Actin binding protein ovvero proteine leganti l'actina
 ABP – Proteina legante gli androgeni, dall'inglese androgen binding protein

Codici 
 ABP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Atkamba (Papua Nuova Guinea)